36 Дракона (36 Draconis, сокращ. 36 Dra) — звезда в циркумполярном созвездии Дракона. 36 Дракона имеет видимую звёздную величину +4,99m (на этом расстоянии видимая звёздная величина уменьшается на 0,129m из-за межзвёздной пыли) и, согласно шкале Бортля, видна невооружённым глазом на пригородном/городском небе ().

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos, известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается севернее 26° ю.ш., то есть видна севернее Северо-Капской провинции (ЮАР), бухты Мапуту, шт. Западная Австралия, Чили, Аргентины, а также шт. Парана (Бразилия), то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли за исключением северных провинций и штатов Австралии, Чили и Аргентины. Видна в северной приполярной области неба круглый год.

Средняя пространственная скорость 36 Дракона имеет компоненты (U, V, W)=( -5.87, -14.4, -50.3), что означает U= (движется по направлению от галактического центра), V= (движется против направлении галактического вращения) и W= (движется в направлении галактического южного полюса). 

36 Дракона движется довольно быстро относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость равна , что в 3,5 раза больше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда приближается к Солнцу. Звезда приблизится к Солнцу на расстояние  через , когда она увеличит свою яркость на 0,69m до величины 4,3m (то есть звезда будет светить примерно как Эта Ворона светят сейчас). По небосводу звезда движется на северо-восток, проходя по небесной сфере угловое расстояние со скоростью .

Свойства 36 Дракона 
36 Дракона — карликовая звезда спектрального класса , также это указывает на то, что водород в ядре звезды служит ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности.

Масса звезды типична для подобных карликов и равна . Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёлто-белый цвет. 

В связи с небольшим расстоянием до звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и первая такая попытка была сделана в 1967 году. Данные об этом измерении приведены в таблице:

Eё радиус в настоящее время оценивается в , то есть первое измерение было наиболее точным. Звезда имеет поверхностную гравитацию   или , что составляет 46% от солнечного значения(). 

Её светимость равна .  Для того, чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , то есть во внутреннюю часть главного Пояса астероидов, а более конкретно на орбиту астероида Медуза, чья большая полуось орбиты равна . Причём с такого расстояния 36 Дракона выглядела бы на 20% меньше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,40° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°).

Звёзды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем, однако 36 Дракона имеет значение металличности равное , то есть 50% от солнечного значения, что позволяет предположить, что звезда «пришла» из других областей Галактики, где было мало металлов, и рождено в молекулярном облаке благодаря менее плотному звёздному населению и меньшему количеству сверхновых звёзд. 

36 Дракона вращается со скоростью, как минимум, в 4 раза больше солнечной и равной , что даёт период вращения звезды, по крайней мере, — . 

Возраст звезды определён как   и также известно, что звёзды с массой  живут на главной последовательности порядка  и таким обозом 36 Дракона ещё не скоро (примерно через ) станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, она станет белым карликом. Предполагая, что эволюция жизни на углеродной основе, носит универсальный характер и полагая, что в космосе действуют те же законы, что и на Земле, можно сказать, что на планете аналогичной Земле рядом с 36 Дракона эволюция находится на стадии протерозоя, а более конкретно на стадии калимийского периода: в это время уже есть эукариоты и содержание кислорода в атмосфере постепенно повышалось в результате деятельности древних живых организмов.

Возможный компаньон  
Наблюдения, проведённые в 2010 и 2012 годах, обнаружили слабого спутника на угловом расстоянии . Судя по возрасту и величине, это красный карлик класса , имеющий видимую звёздную величину +8,93m.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды 36 Дракона (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 10 красных, оранжевых карликов и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, которые в список не попали.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение 36 Дракона

Объекты Флемстида
Объекты HD и HDE
Объекты HIP